La Roche, du latin tardif rocca, d'origine pré-celtique, a le même sens qu'en français moderne mais peut aussi désigner un site fortifié, un château.

Toponyme

Belgique 
 La Roche, hameau de la commune de Court-Saint-Étienne, dans la province du Brabant wallon.
 La Roche-en-Ardenne, commune située en Région wallonne, dans la province de Luxembourg.
 La Roche Percée, hameau de la commune de Martelange, dans la province de Luxembourg.

Canada 
 La Roche, canton de la région du Bas-Saint-Laurent, dans la province du Québec.

France 
 La Roche, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui intégrée à Rigney.
 La Roche, ancienne commune de la Haute-Loire, aujourd'hui intégrée à Bournoncle-Saint-Pierre.

 La Roche, hameau de la commune de Manzat, dans le Puy-de-Dôme.
 La Roche, hameau de la commune de Gâcogne, dans la Nièvre.
 La Roche, hameau de la commune de Tracy-sur-Loire, dans la Nièvre.
 La Roche, lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

 La Roche-Bernard, commune du Morbihan.
 La Roche-Blanche, commune de la Loire-Atlantique
 La Roche-Blanche, commune du Puy-de-Dôme
 La Roche-Canillac, commune de la Corrèze.
 La Roche-Chalais, commune de la Dordogne
 La Roche-Clermault, commune d'Indre-et-Loire. 
 La Roche-de-Glun, commune de la Drôme.
 La Roche-de-Rame, commune des Hautes-Alpes.
 La Roche-Derrien, commune des Côtes-d'Armor. 
 La Roche-des-Arnauds, commune des Hautes-Alpes.
 La Roche-en-Brenil, commune de la Côte-d'Or.
 La Roche-Guyon, commune du Val-d'Oise.
 La Roche-l'Abeille, commune de la Haute-Vienne.
 La Roche-Mabile, commune de l'Orne.
 La Roche-Maurice, commune du Finistère.
 La Roche-Morey, commune de la Haute-Saône.
 La Roche-Noire, commune du Puy-de-Dôme.
 La Roche-Posay, commune de la Vienne.
 La Roche-Rigault, commune de la Vienne.
 La Roche Saint-Alban, hameau de la commune du Bourget-du-Lac (Savoie, Rhône-Alpes).
 La Roche-sur-Foron, commune de la Haute-Savoie.
 La Roche-sur-Grane, commune de la Drôme.
 La Roche-sur-le-Buis, commune de la Drôme. 
 La Roche-sur-Yon, commune de la Vendée.
 La Roche-Vanneau, commune de la Côte-d'Or.
 La Roche-Vineuse, commune de Saône-et-Loire.

 Baulme-la-Roche, commune de la Côte-d'Or. 
 Beaulieu-sous-la-Roche, commune de la Vendée.
 Bourg-sous-la-Roche, ancienne commune de la Vendée, aujourd'hui intégrée à La Roche-sur-Yon.
 Colroy-la-Roche, commune du Bas-Rhin.
 Neuviller-la-Roche, commune du Bas-Rhin.
 Saint-André-de-la-Roche, commune des Alpes-Maritimes.
 Saint-Bazile-de-la-Roche, commune de la Corrèze.
 Saint-Blaise-la-Roche, commune du Bas-Rhin.
 Saint-Cyr-la-Roche, commune de la Corrèze.
 Saint-Laurent-la-Roche, commune du Jura.
 Saint-Paul-la-Roche, commune de la Dordogne.
 Saint-Pierre-la-Roche, commune de l'Ardèche.
 Saint-Priest-la-Roche, commune de la Loire.

Suisse 
 La Roche, commune du canton de Fribourg.

Patronymes 
Les noms La Roche, De la Roche et LaRoche sont ceux de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Adémar de La Roche (vers 952–vers 1037), fondateur :
 de la Maison de La Rochefoucauld.
 La Maison de La Roche-Aymon.
 La Maison de La Roche qui a donné les ducs d'Athènes :
 Othon de la Roche (-1234)
 Guy  de la Roche (mort en 1263)
 Jean  de la Roche (mort en 1280)
 Guillaume  de la Roche (mort en 1287)
 Guy II de la Roche (1280-1308) 
 Alain de La Roche (vers 1428–1475), religieux dominicain breton. 
 Amaury de La Roche, grand prieur puis maître de la Maison du Temple de Paris.
 marquis de La Roche (1536-1606), gouverneur de la Nouvelle-France
 Anne de La Roche-Guilhem (1644–1710), écrivain français.
 Charles-François Tiphaigne de La Roche (1722–1774), écrivain français.
 Estienne de La Roche (1470–1530), mathématicien français.
 François-Étienne de La Roche (1743–1812), médecin et naturaliste suisse.
 Fritz Hoffmann-La Roche (1868–1920), industriel suisse. 
 Hugues de la Roche (vers 1335–1398), maréchal de la cour pontificale et recteur du Comtat Venaissin.
 Jean-Baptiste Louis de La Roche (vers 1700-1780), homme d'Église, docteur en Sorbonne et prédicateur du roi.
 Louis Charrier de la Roche (1738–1827), évêque français.
 Mary LaRoche (parfois créditée Mary La Roche, 1920-1999), actrice et chanteuse américaine.
 Mazo de la Roche (1879–1961), femme de lettres canadienne.
 René La Roche (1795–1872), médecin américain.
 Sophie La Roche (1730–1807), écrivain allemand.

Autres 
 Berthe de La Roche est un personnage de légende ardennaise.
 Dwayne Johnson, également connu sous le nom sportif The Rock (La Roche)

Références

Voir aussi 
 
 

Roche
Roche
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France